Altoaragonés puede hacer referencia a:

Geografía 
Alto Aragón: zona al norte de Aragón (España)

Lingüística 
Idioma aragonés: lengua hablada principalmente en el norte de Aragón (España).